Guzmán kan syfta på följande platser eller personer:

Personer 
Joaquín Guzmán Loera, eller "El Chapo", en ökänd mexikansk knarkkung.

Antarktis 

 Guzmán (udde),

Mexiko 

 Guzmán, Mexiko, ort, Oaxaca, San Pedro Pochutla, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar